

Ornitologia 
Zigolo è il nome comune degli uccelli appartenenti alla famiglia degli Emberizidae.

 Zigolo delle nevi – Plectrophenax nivalis
 Zigolo di Lapponia – Calcarius lapponicus
 Zigolo capinero – Emberiza melanocephala
 Zigolo giallo – Emberiza citrinella
 Zigolo golarossa – Emberiza leucocephalos
 Zigolo muciatto – Emberiza cia
 Zigolo nero – Emberiza cirlus

Botanica 
Zigolo è il nome comune delle piante erbacee del genere Cyperus.

 Specie di Cyperus

Altri progetti